Zawody w pływaniu na Letnich igrzyskach Paraolimpijskich 2008 w konkurencji metrów stylem dowolnym kobiet kl.S10 odbyły się dnia 15 września w National Aquatics Center.

Złoto zdobyła reprezentantka Polski Katarzyna Pawlik, która w finale pobiła rekord świata.

Eliminacje

1 Wyścig

2 Wyścig

Finał 

WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008
Pływanie na igrzyskach paraolimpijskich